Ашера  
 Ашера — давньосемітська богиня. 
 Ашера (порода кішок) — порода кішок. 
 (214) Ашера — астероїд, відкритий у 1880.